ФК Ченайин (; ) е футболен клуб от гр. Ченай, щата Тамил Наду, Индия. Наставката „-ин“ в името на тамилски означава „на“, така че името на клуба означава „Футболен клуб на Ченай“.

Създаден е през 2014 г. за участие в Индийската суперлига (ИСЛ). Собственици на клуба са известният индийски актьор Абхишек Баччан, настоящият капитан на индийския национален отбор по крикет Махендра Сингх Дхони и Вита Дани, братовчедка на най-богатия индиец Мукеш Амбани.

История 
На 13 април 2014 г. се провежда наддаването за франчайз отборите, на което трябва да се определи кои 8 от предложените 9 града ще имат свой отбор в ИСЛ. 2 дни по-рано обаче главният кандидат за отбора на Ченай – консорциум, воден от Сунил Гаваскар (сред най-добрите играчи по крикет в историята), се отказва от наддаването заради ангажименти към индийската федерация по крикет. Така Ченай остава без отбор.

Но 2 месеца преди старта на първенството собствениците на франчайза от Бангалор се отказват от проекта поради разногласия с организатора на ИЛС „ИМГ-Рилайънс“. Въпреки че първоначално търсят кандидати за отбора от Бангалор, организаторът в крайна сметка одобрява проекта на Бачан за отбор от Ченай.

В дебютния си мач на 15 октомври 2014 г. „Ченайин“ побеждава като гост с 2:1 ФК „Гоа“. Първият гол в историята на отбора е отбелязан от Балуант Сингх, като това е и първият гол в ИСЛ, отбелязан от индиец.

Настоящ състав

Известни играчи 
  Елано
  Марко Матераци
  Микаел Силвестър
  Иниго Калдерон
  Рене Михелич
  Грегъри Нелсън

Източници 

Индийски футболни отбори
Спорт в Ченай